А́рмин Цо́ггелер (, род. 4 января 1974 года в Мерано, Италия) — итальянский саночник немецкого происхождения, двукратный олимпийский чемпион (2002, 2006) на одноместных санях, серебряный (1998) и бронзовый (1994, 2010 и 2014) призёр Олимпийских игр. Единственный в истории Олимпийских игр (как зимних, так и летних) спортсмен, выигравший 6 медалей в одной и той же личной дисциплине (6 медалей в одной и той же командной дисциплине — командной сабле — на счету венгерского фехтовальщика Аладара Геревича). Многократный чемпион мира, Европы и Италии.

 10-кратный обладатель Кубка мира (1998, 2000, 2001, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)
 6-кратный чемпион мира (1995, 1999, 2001, 2003, 2005, 2011)
 Трёхкратный чемпион Европы (1994, 2004, 2008).
 10-кратный чемпион Италии (1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008)

Спортивное прозвище — «Каннибал» (). Профессия — офицер полиции. У Армина 2 ребёнка — Нина и Томас.

Цоггелер должен был нести флаг Италии на церемонии открытия Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере, но Армин отказался в связи с тем, что первые старты саночников были запланированы уже на следующий день после многочасовой церемонии. В итоге знаменосцем итальянцев стал другой двукратный олимпийский чемпион лыжник Джорджо Ди Чента.

7 февраля 2014 года Армин пронёс флаг Италии на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, которые стали для Цоггелера шестыми в карьере.

Государственные награды 
 Командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» — 26 апреля 2002 года

Примечания

Ссылки 
 

Саночники Италии
Олимпийские чемпионы по санному спорту
Олимпийские чемпионы от Италии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2002 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1994 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 1994 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по санному спорту
Чемпионы Европы по санному спорту